Приваловка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Приваловка — деревня в Стародубском районе Брянской области.
 Приваловка — посёлок в Славском районе Калининградской области.

Другое 
 Приваловка — река в Воронежской области, приток Усмани.